Niemcy:
 Biesdorf – dzielnica Berlina
 Biesdorf – dzielnica Wriezen
 Biesdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Biesdorf-Süd – stacja metra w Berlinie

Inne:
 Biesdorf – pałac w Berlinie

Zobacz też:
 Bisdorf